Ledizione 1934-35 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpest, che conquistò il suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo fu László Cseh dell'Hungária con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpest campione d'Ungheria 1934-35.
 Újpesti FC, Ferencvárosi FC, Hungária FC e Szegedi FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1935
 Somogy FC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1934
Calcio nel 1935
Campionato ungherese di calcio